Râul Frăsinet se poate referi la:

 Frăsinet - afluent al râului Bradu
 Frăsinet - afluent al râului Teslui